Demolição
Ou ainda:
Destruição de habitat
Destruição (DC Comics) - personagem dos quadrinhos

Veja também
Destruction

Desambiguação